South Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Hill Historic District (Lexington, Kentucky), NRHP-ID: 78001323
 South Hill Historic District (Bellingham, Washington), NRHP-ID: 09001296